Алла Евгеньевна Сметанина (7 марта 1966) — российская футболистка, полузащитник челнинского «КАМАЗа» и сборной России.

Карьера 
Первой футбольной командой была нижегородская «Горьковчанка». Позже выступала за «Русь» и «КАМАЗ», но обе команды начали испытывать финансовые трудности, и Сметанина карьеру в большом футболе закончила.

Достижения

Командные 
 Бронзовый призёр Универсиады (1): 1993
 Чемпионат России по футболу среди женщин
 серебряный призёр (1): 1993

Личные 
 По итогам сезонов входила в список «33 лучших футболистки страны» (2): 1992 и 1993
 Мастер спорта России международного класса

Статистика

Клубная

Матчи за сборную России

Примечание 

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Русь»
Игроки ЖФК «КАМАЗ»